Heidorn bezeichnet:
 Klein Heidorn, ein Dorf in der Stadt Wunstorf in der Region Hannover
 Großenheidorn, ebenfalls in der Stadt Wunstorf in der Region Hannover
 Heidornsee in Haste, benannt nach einem Pächter namens Heidorn, auch Haster Teich genannt

Heidorn ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Adolph Ferdinand Heidorn (1823–1893), deutscher Zinngießer
 Edgar Heidorn (1941–2020), deutscher Ruderer
 Frederic Heidorn (* 1985), deutscher Schauspieler
 Günter Heidorn (1925–2010), deutscher Historiker
 Hartwig Heidorn (1931–2012); deutscher Jurist, Bremer Staatsrat
 Joachim Heidorn (* 1951), deutscher Diplomat
 Robert Heidorn (* 1988), deutscher Pokerspieler
 Ute Heidorn (* 1962), deutsch-österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Heydorn